Yankee Lake ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Yankee Lake (Ohio), Gemeinde in Ohio
 Yankee Lake (New York), See im Sullivan County, New York